św. Walenty (zm. ok. 269) – męczennik
 św. Walenty z Recji (zm. 470 lub 475) – biskup Recji
 św. Walenty Berrio-Ochoa (1827–1861) – hiszpański misjonarz, biskup, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Walenty